Бринконес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино.  Занимает площадь 14,90 км². Население — 70 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки